Figaro steht für:

 Name der Titelfigur im Theaterstück Le barbier de Séville (Beaumarchais)
 Name der Titelfigur in der Oper Le nozze di Figaro
 Name der Titelfigur in der Oper Il barbiere di Siviglia
 davon abgeleitet: Synonym für Friseur
 Le Figaro, französische Tageszeitung
 MDR Figaro, ehemaliges Hörfunkprogramm des MDR, siehe MDR Kultur#MDR Figaro (2004–2016)
 Figaro (Satirezeitschrift), Wiener Wochenblatt (1857–1919)
 Nissan Figaro, ein Automodell von Nissan
 Beneteau Figaro, eine Einheitsklasse im Hochseesegelsport, siehe Bénéteau #Einheitsklassen
 Figaro-Nunatak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Personen:
 Fígaro, Pseudonym von Mariano José de Larra (1809–1837), spanischer Journalist und Schriftsteller
 Alfredo Fígaro (* 1984), dominikanischer Baseballspieler
 Joan Carles Panyó i Figaró (1755–1840), katalanischer Maler